Усатю́к — фамилия.

Известные носители 
 Усатюк, Валерий Петрович — член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Хакасия (с 2018).
 Усатюк, Иван Романович — советский военный, Герой Советского Союза.